Kees Aarts (1941-2008), voetballer
Kees Aarts, ook bekend als C.J. Aarts (1947), bibliograaf, bloemlezer en uitgever
Kees Aarts, ook bekend als C.W.A.M. Aarts (1959), politicoloog en methodoloog

Verder: 
Cees Aarts, ook bekend als C.G. Aarts, interieurarchitect en later docent bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft
Kees Aerts (1952), musicus